Arondismentul Lons-le-Saunier (în ) este un arondisment din departamentul Jura, regiunea Franche-Comté, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane

Comune 

Lons-le-Saunier